Chantraine steht für:

 Chantraine, eine französische Gemeinde

Chantraine ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Chantraine (1901–1987), belgischer Fußballspieler
 Catherine Chantraine (* 1993), belgische Tennisspielerin
 Heinrich Chantraine (1929–2002), deutscher Althistoriker und Numismatiker
 Hubert Chantraine (* 1945), belgischer Politiker
 Pierre Chantraine (1899–1974), französischer Gräzist